Direction centrale de la police judiciaire peut faire référence à :
 Direction centrale de la Police judiciaire en France.
 Direction centrale de la police judiciaire à Haïti.